Купфер, Карл: Купфер, Карл Вильгельм (1829—1902) — немецкий анатом, гистолог и эмбриолог.
 Купфер, Карл Генрих (1789—1838) — физик.
 Купфер, Карл Райнхольд (1872—1935) — латвийский учёный-ботаник немецкого происхождения.